

Geografia

Austria 
 Neuhofen an der Krems – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land
 Neuhofen an der Ybbs – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Amstetten
 Neuhofen im Innkreis – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis

Niemcy 
 Neuhofen – dzielnica Schwäbisch Hall
 Neuhofen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz

Zobacz też 
 Neuhof